Feng är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 馮, förenklat 冯, pinyin Féng.  	 	

Den 31 december 2014 var 190 personer med efternamnet Feng bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Feng
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Feng Guozhang (1859–1919), general, krigsherre och politiker, Republiken Kinas president
 Feng Kai (född 1978), skridskoåkare
 Feng Menglong (1574–1646), författare
 Feng Renliang (född 1988), fotbollsspelare
 Feng Xiaoting (född 1985), fotbollsspelare
 Feng Yuxiang (1882–1948), general och krigsherre
 Feng Zhe (född 1987), gymnast

Kvinnor
 Feng Tianwei (född 1986), singaporiansk bordtennisspelare, född i Kina

Källor

Kinesiska efternamn